Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.

История 

Основан в 19 июля 1930 года как Хибинская горная станция АН СССР «Тиетта».

В 1934 году станция была преобразована в Кольскую научно-исследовательскую базу АН СССР имени С. М. Кирова.

В 1949 — создан Кольский филиал АН СССР (Кол. фил. АН СССР). В 1967 году был награждён орденом Ленина.

В 1990 году был переименован в Кольский научный центр АН СССР (Кол. НЦ АН СССР). При образовании Российской академии наук в конце 1991 года вошёл в её состав на правах регионального научного центра — Кольский научный центр РАН (Кол. НЦ РАН).

Руководители 
 1920 — А. П. Карпинский, почетный председатель Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ.
 1930 — А. Е. Ферсман, руководитель станции, а затем Кольской базы АН СССР.
 1945 — Д. С. Белянкин, руководитель Кольской базы, а затем филиала АН СССР.
 1952 — А. В. Сидоренко, руководитель Кольского филиала АН СССР.
 1961 — Е. К. Козлов, председатель Президиума Кольского филиала АН СССР.
 1971 — Г. И. Горбунов, председатель Президиума Кольского филиала АН СССР.
 1985 — В. Т. Калинников, председатель Президиума Кольского научного центра РАН.
 2015 — Ю. Л. Войтеховский, исполняющий обязанности председателя Кольского научного центра РАН.
 2017 — С. В. Кривовичев, председатель Кольского научного центра РАН.

Структура КНЦ РАН 
Большинство институтов центра расположено в городе Апатиты.

В состав научного центра входят :
 Геологический институт
 Горный институт
 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева
 Институт экономических проблем
 Институт информатики и математического моделирования технологических процессов
 Институт проблем промышленной экологии Севера
 Полярно-альпийский ботанический сад-институт
 Центр физико-технических проблем энергетики Севера
 Центр гуманитарных проблем Баренц-региона
 Мурманский морской биологический институт

Направления деятельности 
Основные направления научной деятельности:
 Изучение геологического строения Кольского полуострова;
 Природных геохимических процессов и закономерностей размещения полезных ископаемых;
 Разработка эффективной технологии добычи и обогащения минерального сырья;
 Научных основ и методов его комплексной переработки;
 Изучение биологической продуктивности Баренцева моря и путей её повышения;
 Исследование почвенных, растительных и водных ресурсов Мурманской области;
 Вопросов интродукции и акклиматизации растений;
 Охраны окружающей среды;
 Изучение проблем физики верхних слоев атмосферы и ближнего космоса;
 Экономическая оценка природных ресурсов;
 Разработка проблем повышения эффективности производства и перспектив развития производительных сил Мурманской области и смежных с ней районов.

Известные учёные, чья деятельность связана с Центром 
 См. :Категория:Учёные Кольского научного центра РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кольского научного центра РАН

Региональные научные центры РАН
Появились в 1930 году в России